Ставропо́льский тролле́йбус — троллейбусная система города Ставрополя. Открытие троллейбусного движения состоялось 1 августа 1964 года.

Официальная организация 
Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет ГУП СК «СТП», располагающееся по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30.

Время работы 
Троллейбусное движение осуществляется:

По будним дням — с 539 до 2247;

По выходным дням — с 600 до 2257;

Оплата и стоимость проезда 
Проезд оплачивается кондуктору. Оплатив проезд, пассажир получает билет. С марта 2008 часть троллейбусов работает без кондукторов, при этом проезд оплачивается водителю при выходе в переднюю дверь. Маршруты 4, 5, 6 и 11 работают без кондуктора, на маршрутах 7 и 8 кондукторов практически нет.

С мая 2019 года штат кондукторов сокращён, таким образом, на городском транспорте Ставрополя не осталось кондукторов.

Изменение стоимости проезда:
 с 01.08.1999 — 1 рубль 50 копеек (школьники, студенты, пенсионеры — 50 копеек).
 с 01.07.2001 — 2 рубля (школьники 50 копеек; студенты, пенсионеры — 1 рубль).
 с 01.04.2002 — 3 рубля (школьники 75 копеек; студенты, пенсионеры — 1 рубль 50 копеек).
 с 01.04.2003 — 4 рублей (школьники 1 рубль; студенты, пенсионеры — 2 рубля).
 с 01.03.2005 — 5 рублей все граждане.
 с 11.04.2007 — 6 рублей все граждане.
 с 15.01.2009 — 8 рублей все граждане.
 с 08.02.2010 — 11 рублей.
 с 01.04.2010 — снижение стоимости проезда до 10 рублей.
 с 01.01.2011 — 11 рублей.
 с 02.02.2011 — снижение стоимости проезда до 10 рублей.
 с 01.01.2012 — 11 рублей.
 с 20.01.2013 — 12 рублей.
 с 25.11.2013 — 13 рублей.
 с 01.01.2015 — 15 рублей.
 с 01.02.2017 — 18 рублей.
 с 09.05.2017 — 15 рублей.
 с 10.01.2022 — 16 рублей.
 с 16.02.2023 — 17 рублей.

История 
 Октябрь 1958 — начато строительство троллейбусного депо, 1-й и 2-й тяговых подстанций и линий 1-го маршрута.
 Июнь 1964 — окончено строительство объектов Ставропольского троллейбусного управления.
 1 августа 1964 — открытие первого маршрута «Вокзал — Газостанция», связавший центр города с новым жилым районом «Осетинка». Трасса следования: просп. Карла Маркса, просп. Октябрьской Революции, ул. Дзержинского, ул. Артёма, ул. Ленина от ул. Вокзальная до нынешней пл. 200-летия.
 1 декабря 1966 — после окончания строительства и наладки 3-й тяговой подстанции начал работать маршрут № 2 «Вокзал — Кирпичный завод». Окраина города, где в основном строился частный сектор, получила возможность быстрой связи с центром города. Трасса новой линии: ул. Дзержинского, ул. Льва Толстого, ул. Шпаковская от ул. Артёма до ул. Доваторцев.
 19 декабря 1968 — полностью запущен в действие 3-й маршрут «Вокзал — Партшкола». Трасса новой линии ул. Артёма, ул. Партизанская, ул. Черняховского, кольцо(ул. Серова, ул. Каменноломская, ул. Пономарёва, ул. Черняховского) от ул. Ленина.
 3 февраля 1969 — для удобства пассажиров, в связи с увеличением количества подвижного состава, начали работать так называемые «короткие маршруты»: «1-к Газостанция» и «2-к Кирпичный завод» до площади имени В. И. Ленина.
 1972 г. — построена и введена в работу 4-я тяговая подстанция на ул. Дзержинского, которая дала возможность более надёжного энергоснабжения действующих троллейбусных маршрутов.
 15 марта 1973 — в развивающийся Северо-Западный район был пущен маршрут № 5 «Малая химия — Партшкола».
 5 ноября 1973 — продлён маршрут № 5 «Партшкола — Завода автоприцепов».
 1973 — начато строительство депо профилактория на 125 машин, административного здания троллейбусного предприятия и тяговой подстанции № 5.
 1974 — пущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 5, продлена контактная сеть по пр. Кулакова до завода «Нептун», 4 километра одиночного пути.
 1975 — продлена контактная сеть от завода «Нептун» до базы «Овощехранилище» — 2,5 километра одиночного пути. Трасса новой линии: просп. Кулакова от ул. 2-я Промышленная до пер. Буйнакского.
 1976 — начато строительство тяговой подстанции № 6 для стабильного энергообеспечения троллейбусных линий в перспективный Северо-Западный район.
 1977 — продлена контактная сеть от ул. Тухачевского по ул. 50 лет ВЛКСМ до средней школы № 23 — 2 километра одиночного пути.
 13 января 1978 — пущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 6. Продлена троллейбусная линия по ул. 50 лет ВЛКСМ до 45-й Параллели — 2 км одиночного пути. Теперь 2-й маршрут стал называться «Вокзал — 45-я Параллель». Начато строительство конечного диспетчерского пункта на СтавНИИГиМ.
 1979 — открылся 3-й маршрут «Вокзал — 45-я Параллель» по ул. Серова и 4-й маршрут: протяжённость контактной сети 7,6 км. (ул. Серова, ул. Пушкина, ул. Лермонтова), 6-й маршрут «45-я Параллель — Овощебаза».
 1980 — начато строительство тяговой подстанции № 9.
 Апрель 1981 — сдан в эксплуатацию депо — профилакторий на 125 машин, административное здание предприятия по ул. Тельмана.
 1982—1983 — строится новая линия по ул. Мира от ул. Доваторцев до ул. Достоевского.
 10 января 1984 — открыта новая линия по ул. Мира от ул. Доваторцев до ул. Достоевского. Пущен маршрут № 7 «ул. Достоевского — Овощебаза».
 10 января 1985 — открыта новая линия по ул. Достоевского, ул. Объездная, Старомарьевское шоссе от ул. Мира до ул. Заводская. Продлён маршрут № 7 продлён до новой конечной «Таксопарк», обеспечив жителей Старомарьевского шоссе и район Туапсинки современным экологически чистым видом транспорта — троллейбусами.
 Май 1985 — открыта односторонняя линия по ул. Пионерская от ул. Объездная до Старомарьевского шоссе. Маршрут № 7 изменён, он стал ходить по часовой стрелке: ул. Объездная, ул. Пионерская, Старомарьевское шоссе, ул. Объездная и далее по своему маршруту.
 1985 — были пущены в эксплуатацию тяговые подстанции № 7 и № 9. Открыта новая линия по просп. Юности от просп. Кулакова до пр. Шахтинский. Перенаправлен маршрут № 9 «9-я поликлиника — Ж.-д. вокзал».
 1986 — пущена в эксплуатацию тяговая подстанция № 8. В мае открылся 8-й маршрут «Юго-Западный район — Промышленная зона(Восточная промзона)».
 Август 1989 — исполнительный комитет городского Совета народных депутатов наградил предприятие Почётной грамотой в честь 25-летия образования.
 20 июня 1990 — открыта новая линия по ул. Лермонтова от ул. Доваторцев до ул. Артёма. Пущен маршрут № 11 «6 поликлиника — Кинотеатр „Родина“». Маршрут являлся скоростным, из-за того что имел меньше остановок на своём маршруте. Протяжённость линии 16,2 км.
 20 января 1992 — открыта новая линия по ул. Шпаковская, ул. Пирогова от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Тухачевского. Пущен маршрут № 12-й маршрут «6 поликлиника — Кинотеатр „Родина“».
 Март 1992 г. — администрация города Ставрополя признала троллейбусный парк лучшим предприятием среди транспортных организаций краевого центра.
 Август 1992 — построена линия по ул. Достоевского и ул. Серова от ул. Мира до 204-го квартала. Туда перенаправлен маршрут № 7.
 25 марта 1998 — восстановлен 10-й маршрут «45 параллель — Овощебаза», протяжённость контактной линии 18 км.
 Апрель 2006 — отменён маршрут № 10.
 Июнь 2006 — отменён маршрут № 3. Примерно в то же время отменён маршрут № 12.
 Август 2006 — маршрут № 11 был продлён до вокзала («Ж/д вокзал — 6-я поликлиника») и стал ходить ежедневно (до этого — только по будням).
 Декабрь 2006 — отменён маршрут № 5.
 1 июня 2007 — отменён маршрут № 6. 1 сентября 2007 вновь пошёл, но вскоре был закрыт окончательно.
 Январь 2008 — приватизация СМУТП: из городского предприятия стало ОАО «Ставропольское троллейбусное предприятие».
 13 января 2008 — на улице Карла Маркса один из троллейбусов ЗиУ-682 сбил мужчину на пешеходном переходе. От удара пешехода подбросило, и он выбил головой лобовое стекло троллейбуса.
 Март 2008 — отменён маршрут № 11.
 18 декабря 2008 — восстановлен на один день маршрут № 6.
 С 1 по 10 января 2009 троллейбусы не выходили на улицы города. У предприятия были «каникулы»
 Со 2 февраля по 1 марта 2009 из-за отключений тяговых подстанций, в связи с неуплатой за электроэнергию, маршрут № 9 был временно отменён. Маршруты № 1, № 2, № 4 были сокращены до центра, а № 7 — до СтавНИИГиМа.
 Декабрь 2009 — предприятие из ОАО вновь перешло в СМУТП, троллейбус снова стал принадлежать городу.
 4 декабря 2009 — поступило 8 новых троллейбусов БТЗ-52764Р, а затем в течение месяца ещё 46 для замены троллейбусов ВЗТМ-5284 и других старых троллейбусов.
 25 января 2010 — возобновил работу маршрут № 11.
 1 июня 2010 — возобновил работу маршрут № 5.
 1 октября 2013 — возобновлён маршрут № 6.
 24, 25 октября 2013 — поступил один новый троллейбус с автономным ходом Тролза-5265.00 «Мегаполис».
 11 ноября 2013 — открыт маршрут № 6а. Обслуживается одним троллейбусом Тролза-5265.00 «Мегаполис». Часть маршрута проходит без контактной сети на автономном ходу.
 Июль 2014 — маршрут № 6а временно отменён в связи с отправкой троллейбуса на завод.
 Август 2014 — объединение с автобусным парком.
 10 декабря 2014 — во всех троллейбусах установлены ручные валидаторы.
 Март 2016 — отмена валидаторов, переход к билетам.
 14 июня 2018 — Депутаты Ставропольской краевой думы обсудили возможную ликвидацию троллейбусов и задумались о «серьёзной транспортной реформе».
 19 августа 2019 — возобновлён маршрут № 4 по изменённому маршруту «6-я поликлиника — Ж.-д. вокзал».
 20 марта 2022 — в город поступил ещё один троллейбус с автономным ходом — ПКТС-6281. Обслуживал маршрут 4А.
 15 апреля 2022 — отменён маршрут № 4А в связи с передачей транспортного средства в Пензу.

Маршруты 
По состоянию на май 2020 года действует 6 маршрутов:

Временно отменённые

Подвижной состав 

Машины с чётными парковыми номерами обслуживают чётные маршруты, с нечётными — нечётные. Исключение составляют троллейбусы БТЗ-52764Р : машины 201—212, 227—238, 242, 244, 249, 251, 253 обслуживают нечётные маршруты, 213—226, 239—241, 243, 245—248 250, 252, 254 — чётные.
По состоянию на апрель 2015 нередко на нечётные маршруты выходят чётные троллейбусы. В настоящее время в троллейбусном парке имеется 68 машин.

Окраска троллейбусов различная. При перекраске большинства троллейбусов сохраняется цвет и схема заводской окраски. На бортах практически всех машин нанесена реклама.

 Эксплуатируемые моделей троллейбусов
 ЗиУ-682 модификаций, ЗиУ-682Г0А, ЗиУ-682Г0Р (-10 шт.), ЗиУ 682Г-016 (-4 шт.)
 БТЗ-52764Р — 54 шт.

 Самые новые троллейбусы
 БТЗ-52764 № 254, зав.№ 54, 2010 г.в.
 ЗиУ-682Г-016 № 94, зав.№ 40008497, 2006 г.в.

 Самые старые троллейбусы
 ЗиУ-682Г(Г00) № 51, зав. № 5780, 1996 г. в.
 ЗиУ-682Г-012(Г0А) № 52, зав. № 5977, 11.1997 г. в
 ЗиУ-682Г-012(Г0А) № 56, зав. № 6014, 03.1998 г. в.

 Выведены из эксплуатации
 ЗИУ-5 модификаций ЗиУ-5В, ЗиУ-5Г, ЗиУ-5Д
 ЗИУ-682 модификаций ЗиУ-682Б, ЗиУ-682В, ЗиУ-682В00, ЗиУ-682ВОА
 СВАРЗ-ТГ-3, КТГ-1, КТГ-2
 ТролЗа-5265.00 «Мегаполис»
 ВЗТМ-5284

См. также 
 Ставропольский автобус

Примечания

Ссылки 
 Ставропольское троллейбусное предприятие
 Схема троллейбусных маршрутов в городе Ставрополе

Троллейбусные системы России
Транспорт Ставрополя
Здания и сооружения, построенные в 1964 году в России
Транспортные системы, появившиеся в 1964 году
1960-е годы в Ставропольском крае